

Geografia e storia 
Kamata, un quartiere del municipio di Ōta, Tokyo, Giappone.
Regno Kamata, un ex regno del XIII secolo, Assam, India.

Persone 
Pedro Kamata, un calciatore angolano naturalizzato francese.
Tor Kamata, un wrestler statunitense-canadese.

Stazioni 
Stazione di Kamata, la stazione di Ota, principale nodo ferroviario per i trasporti dell'area sud di Tokyo, Giappone; servita dalla Linea Tōkyū Tamagawa, dalla Linea Tōkyū Ikegami, e dalla Linea Keihin-Tōhoku.
Stazione Keikyū Kamata, una stazione ferroviaria a Ota, Tokyo, Giappone.
Stazione di Kamata (Ehime), stazione ferroviaria situata a Masaki, Distretto di Iyo, Prefettura di Ehime, Shikoku, Giappone; servita dalla Iyo Railway Gunchu Line.